Törnrosa kan syfta på:

 Törnrosa – en folksaga
 Törnrosa (film) – en animerad långfilm 
 Törnrosa (Tjajkovskij) – en balett av Pjotr Tjajkovskij